Фридрих IV Палатински (Амберг, 5. март 1574- Хајделберг, 19. септембар 1610)
је био кнез-изборник Палатината. Био је син Лудвига VI Палатинског и Елизабете од Хесена.

Породично стабло 

Рођени 1574.
Умрли 1610.